Sezon 2015/2016 Premier League – dwudziesta czwarta edycja tych rozgrywek od czasu założenia w 1992 roku. Sezon rozpoczął się 8 sierpnia 2015 roku, a zakończył 17 maja 2016. W rywalizacji brało udział 20 zespołów, w tym obrońca tytułu –  oraz trzy zespoły, które awansowały z Championship w poprzednim sezonie: ,  i  (zwycięzca baraży). Ogłoszenie terminarza rozgrywek nastąpiło 17 lipca. Tytuł po raz pierwszy w historii zdobył Leicester City dokonując tego wyczynu na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek.

Drużyny

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Rozgrywki

Tabela

Wyniki

Miejsca po danych kolejkach

Lider kolejka po kolejce

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Strona Barclays Premier League.Liczba w nawiasie przy nazwisku danego zawodnika oznacza liczbę goli strzelonych przez niego w ostatniej kolejce.

Najlepsi asystenci 

Źródło: Strona Barclays Premier League.Liczba w nawiasie przy nazwisku danego zawodnika oznacza liczbę asyst skompletowanych przez niego w ostatniej kolejce.

Hattricki

Czyste konta

Kary

Zawodnicy 
 Najwięcej żółtych kartek: 11
 Jack Colback (Newcastle United)

 Najwięcej czerwonych kartek: 3
 Victor Wanyama (Southampton)

Kluby 
 Najwięcej żółtych kartek: 74
 Aston Villa

 Najwięcej czerwonych kartek: 6
 Southampton

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w Anglii
2016 w Anglii
2015 w Walii
2016 w Walii